Strada statale 34 – strada statale polacca
 Strada statale 34 del Lago Maggiore – strada statale italiana